Kemmler steht für:
 Kemmler, Berg im Vogtland
 Kemmler Baustoffe, deutsches Baustoffhandelsunternehmen

Kemmler ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Kemmler (* 1948), deutscher Brigadegeneral
 Hubert Kemmler (* 1961), als Hubert Kah bekannter deutscher Musiker
 Jonas Kemmler (* 1996), deutscher Schauspieler
 Lilly Kemmler (1924–2011), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Melanie Kemmler (* 1972), deutsche Illustratorin
 Nico Kemmler (* 1978), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Olaf Kemmler (* 1966), deutscher Science-Fiction-Autor und -Herausgeber
 Paul Kemmler (1865–1929), deutscher Psychiater und Mediziner
 Rolf Kemmler (* 1967), deutscher Romanist
 Rudy Kemmler (1860–1909), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sibylle Kemmler-Sack (1934–1999), deutsche Chemikerin
 Sven Kemmler (* 1968), deutscher Autor und Kabarettist
 William Kemmler (1860–1890), US-amerikanischer Mörder und erste Person, die mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde 
 Wilhelm Kemmler (1864–1916), deutscher Architekt und Königlich Bayerischer Baurat
 Willi Kemmler (* 1941), deutscher Unternehmer und Politiker der SPD